Le patronyme Huguet est un nom porté par plusieurs familles françaises, notamment du Quercy, du Bourbonnais, du Poitou, de la Bretagne, de la Lorraine et du Gâtinais (Orléans).

Famille Huguet en Quercy 
Il existait en Quercy une famille Huguet connue depuis le .

Famille Huguet en Bourbonnais 
Cette famille Huguet originaire de Hérisson dans l'Allier prit plus tard le nom Huguet du Lys qui lui venait d'une terre et d'un étang situés aux environs de Cosne. Elle portait : de sinople à deux lions affrontés d'argent et de nombreuses branches essaimèrent sur Cérilly, Ainay-le-Château, Montluçon ou Montmarault. Pierre Augustin Huguet du Lys (1762-1858) est conseiller général de l'Allier.

En 1585, Charles Huguet, fils de Jean Huguet, tanneur et bourgeois d'Hérisson, épouse Renée de La Loère, fille de Gilbert de la Loère, lieutenant-général de La Chaussière et des "fourestz de Bourbonnois".

En 1783, Jacques Badier continuateur du Dictionnaire de la noblesse de La Chesnaye-Desbois écrit qu'une branche est encore établie à Hérisson. Il cite sans les relier un nommé Huguet secrétaire au  d'Archambault VIII de Bourbon et un Guillaume Huguet, marié en 1322 à Béatrix Béguas, sœur de Robert Béguas, chancelier de Louis II de Bourbon et qui sera également chancelier de ce même prince après son beau-frère. Cette famille Huguet fit confirmer son terrier par Jacques de Chabannes, chambellan du duc de Bourbon, le .

Selon cet auteur, cette famille Huguet, se sépara en plusieurs branches dont une vint s'établir près d'Orléans où elle acheta la terre de Sémonville et se fixa ensuite à Paris.

Sur cette affirmation de rattachement, Georges de Soultrait, auteur de l' Armorial du Bourbonnais (1890)  écrit : « Badier, continuateur de La Chesnaye des Bois, dont on connaît la complaisance au point de vue généalogique, plus grande encore que celle du premier auteur du Dictionnaire de la Noblesse, a rattaché, sans la moindre apparence de preuves, aux Huguet du Bourbonnais, les Huguet de Sémonville, anoblis en 1655 par un office de secrétaire du roi, et qui eurent une position considérable au XVIII siècle. Pour donner une ancienneté plus marquante aux Sémonville, Badier fait remonter au  les Huguet-Bourbonnais qui, bien posés à Hérisson pendant le  et  y exercèrent des charges dans la maîtrise des eaux et forêts ; il leur attribue les armes des Huguet de Sémonville : Écartelé aux I et 4 d'azur, au cygne d'argent, et aux 2 et 3, d'or, au chêne de sinople englanté d'argent. ».

Famille Huguet en Poitou 
A cette famille appartient Pierre Huguet, sieur de Champabon, marié vers 1620 avec Louise de La Dugnie dont il eut Louise Huguet, femme d'Antoine Eschallard de Châtillon, chevalier, seigneur de la Grange.

Famille Huguet en Bretagne 
Cette famille  éteinte est connue depuis Geoffroi Huguet, qui fit un échange, en 1369, avec Alain le Sénéchal. Elle portait pour armoiries : Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à 5 billettes d'argent, 3 et 2; aux 2 et 5 d'argent, à 5 coqs de gueules ; sur le tout d'argent, à 5 croissants de sable.

Famille Huguet de Graffigny en Lorraine 
Cette famille fut anoblie par le duc Léopold le . François Huguet, seigneur de Graffigny et de Greux, chambellan du duc de Lorraine, épousa, en 1712, Françoise d'Issembourg de Happoncourt, née en 1694, morte sans enfants à Paris le , fille unique de Henri-François d'Issembourg, seigneur de Happoncourt, major des gendarmes de la garde du duc Léopold, et de Marguerite Christine Callot, petite-nièce du fameux graveur Callot. C'est cette madame de Graffigny, si connue dans la république des lettres par ses ouvrages, et particulièrement par ses Lettres d'une Péruvienne. Cette dernière famille du nom de Huguet portait pour armoiries : D'azur, à 5 têtes de licorne d'argent.

Famille Huguet de Sémonville et Huguet de Montaran en Gatinais (Orléans) puis Paris 

La famille Huguet, originaire d'Orléans, a pour auteur Jean Huguet, marchand à Orléans, en 1600, qui laissa deux fils :  Simon Huguet, procureur en la chambre des comptes de Paris, puis conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France, mort en 1691, laissant une postérité éteinte au , et Bertrand-François Huguet qui fut le premier à s'appeler Huguet de Sémonville, pourvu d'un office de conseiller secrétaire du Roi le  dont Les lettres d'honneur de cet office furent registrées en la chancellerie de France le .

Hubert et Pierre Huguet furent des marchands bourgeois d'Orléans.

Pierre Huguet, second du nom (1693-1768), se distingua des bourgeois d'Orléans, en habitant à Paris où il devint avocat au parlement et premier commis du Trésor royal. Il ajouta à son nom celui du lieu-dit de Montaran à Fleury les Aubrais près d'Orléans. En 1725 il acheta la terre et le château de Frémigny à Bouray-sur-Juine dans l'Essonne.

Son fils, Charles Huguet de Montaran, exerça également des fonctions administratives et judiciaires. Son petit-fils Charles-Louis abandonnera en 1777 le nom de Montaran pour celui de Sémonville sous lequel il sera toujours désigné par la suite. Ce nom lui fut attribué par "donation", la branche qui le portait n'ayant plus de descendants.

La famille Huguet de Sémonville s'éteignit en 1839 avec son dernier représentant, Charles-Louis Huguet de Sémonville comte de l'Empire (1809), marquis-pair héréditaire de Sémonville (1817), qui sans postérité de son épouse Angélique-Aimée de Rostaing, veuve du comte Mathieu de Montholon, adopta les deux fils de sa femme : Charles-Tristan et Louis-Désiré de Montholon et fut autorisé par lettres patentes du  à leur transmettre ses rangs, titres et qualités. Ce qui forma la famille de Montholon-Sémonville, marquis-pairs de Sémonville et princes romain héréditaire d'Umbriano del Precetto (1847), éteinte en 1951.

Branche Huguet de Sémonville
 Jean Huguet, marchand à Orléans en 1600. Il habitait la petite ville de Boiscommun près d'Orléans.
 Simon  Huguet, procureur en la chambre des comptes de paris, commis des consignations, secrétaire du roi, et "intéressé dans les affaires de Sa Majesté". Marié à Elisabeth de Troyes dont :
 Charles-Nicolas Huguet, seigneur de Sémonville (vers 1640-1729), conseiller au Châtelet puis au parlement de Paris (1668), marié en 1693 à Madeleine Le Rebours.
 Charles-François Huguet, seigneur de Sémonville, conseiller au parlement de Paris (1733), marié à Marie-Augustine Thiroux.	
 Charlotte-Marguerite Huguet, mariée à Charles-César de Cotentin, marquis de Tourville, colonel de dragons.
 Geneviève Huguet, sans alliance.
 Elisabeth-Charlotte Huguet, dame de compagnie de Mesdames de France, marié en premières noces à Charles-Jean comte d'Estrade, puis en deuxièmes noces à N Séguier, comte de Saint-Brisson.
 François Huguet de Sémonville, seigneur d'Ardenay  reçut en 1668 chevalier de l'ordre de Saint-Lazare dont il était commandeur en 1722 et sous-doyen en 1736. Marié en à Elisabeth Le Vasseur dont trois enfants :
 Jacques-Charles Huguet de Sémonville.
 Charles-François Huguet de Sémonville, conseiller d'honneur au parlement de Paris, marié en 1732, Catherine Thiroux de Millery.
 Elisabeth-Françoise.
 Elisabeth Huguet, mariée à Nicolas Poulet, correcteur à la Chambre des Comptes.
 Bertrand-François Huguet, seigneur de Sémonville, procureur en la Chambre des Comptes, secrétaire du roi en 1655, receveur général des gabelles de France, maître d'hôtel ordinaire du roi en 1659 († 1677), marié à Catherine-Charlotte Chaufourneau.
 Alphonse-Denis Huguet, reçu conseiller au Parlement de Paris le , mort le . Il avait épousé Marguerite Turmenies dont une fille unique qui suit. Il est le cousin germain de Charles-Nicolas Huguet, conseiller au parlement en 1668
 Elisabeth-marguerite Huguet, mariée en 1711 à François de La Rochefoucauld comte de Roye Morte en 1755 âgée de 41 ans dernière de sa branche .

Huguet de Montaran devenue Huguet de Sémonville
 Pierre Huguet (1693-1768), sieur de Montaran, avocat au parlement de Paris et premier commis du Trésor royal.
 Charles Huguet (1724-1807), seigneur de Montaran,  seigneur de Frémigny chevalier, conseiller du roi en tous ses conseils, secrétaire du conseil royal des finances marié à Antoinette-Marguerite Baudin dont:
 Charles-Louis Huguet de Sémonville (1759-1839) (il abandonne le nom de Montaran pour celui de Sémonville en 1777). comte de l'Empire (1809) puis marquis-pair héréditaire de Sémonville (1817). Maire du premier arrondissement de Paris, conseiller au parlement de Paris (1777), député de Paris aux États-généraux (1789), sénateur de l'Empire (1805), ministre d'Etat, pair de France (1814), marié en 1790 à Angélique de Rostaing. Sans postérité.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
 .
.
 .
 .
 .

Liens externes 
 

Liste de familles nobles françaises homonymes